Hagnau steht für:
 Hagnau am Bodensee, Gemeinde im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 ein Weiler der Ortschaft Krenkingen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 ein Weiler der Gemeinde Merenschwand, Kanton Aargau, Schweiz

Siehe auch:
 Hagenau (Begriffsklärung)